Гинофор (от  — женщина и  — несущий; «несущий пестик») в ботанике — стерильный участок цветка, образующийся в результате разрастания цветоложа между тычинками и плодолистиками. Гинофор хорошо заметен например у лютика и гравилата.
Гинофор также характерен для каперсов.

У некоторых других растений имеет вид тонкой ножки, на которой сидит пестик (гвоздичные, некоторые виды астрагала).

См. также 
 Цветоложе
 Андрофор
 wikt:генофор
 wikt:андрогинофор

Примечания 

Цветок
Морфология растений